Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2021/22 (DDM) ist die 86. Ausgabe dieser Turnierserie und findet vom 4. bis 7. November 2021 in Bad Wildungen, Hessen statt.

Modus 
Gespielt wird eine Gewinnerrunde im Doppel-KO-System für 32 Spieler. Die acht Besten der Deutschen Rangliste bekommen im 1/16-Finale ein Freilos. Durch diverse Absagen erhöhte sich die Zahl auf elf. Wer durch Freilos siegt bekommt einen Punkt. Die Sieger der ersten Gewinnerrunde sind im Achtelfinale. Die Partiedistanz beträgt 30 Punkte ohne Nachstoß. In der Verliererrunde scheiden Spieler nach der zweiten Niederlage aus. Die Sieger der zweiten Verliererrunde komplettieren das Achtelfinale, in dem im KO-System gespielt wird. Die Partiedistanz beträgt 40 Punkte ohne Nachstoß.

Teilnehmer 
 Martin Horn (BC International Berlin) Titelverteidiger
 Thomas Ahrens (BSG Hannover)
 Marcel Back (ATSV Erlangen)
 Simon Blondeel (BCC Witten)
 Tobias Bouerdick (MBC Duisburg)
 Hakan Celik (BC International Berlin)
 Dieter Großjung (BC Hilden)
 Dirk Harwardt (BC AGB Xanten)
 Ali Ibraimov (MBC Duisburg)
 Dustin Jäschke (BC GK Lohberg)
 Çengiz Karaça (BC International Berlin)
 Klaus Keßler (ESG Frankonia Karlsruhe)
 Ronny Lindemann (BCC Witten)
 Tom Löwe (Bfr. Lobberich)
 Norbert Roestel (BC International Berlin)
 Heiko Roth (BC Nied)
 Lukas Stamm (BA Berlin)
 Tie-Dien Truong (BC Regensburg)
 Jörg Undorf (BC 1970 Winden)
 Karsten Witte (BC International Berlin)
 Wolfgang Zenkner (BC München)

Vorrunde

Verliererrunden

KO-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird auf 40 Points mit Nachstoß. Bei einem Remis wird die Entscheidung mit Penalty entschieden.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2021
Karambolageveranstaltung 2021
Billardturnier in Bad Wildungen